Münkel ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Münkel (* 1962), deutsche Historikerin und Projektleiterin beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen
 Karneades Konrad Münkel (Kornelius K. Münkel; Konrad Karn Münkel und zahlreiche Namensvarianten; 1809–1888), deutscher Theologe, evangelischer Pastor, Hauslehrer, Gymnasiallehrer und Publizist
 Otto Münkel (1875–1939), deutscher Verwaltungsjurist und Parlamentarier